Josep Joan Pintó i Ruiz (Barcelona, 1927), advocat i jurista 
 Mireia Pintó (Manresa, 1968) mezzosoprano i cantant d'òpera 
 Ramon Pintó i Lliràs (Barcelona, 1805 - l'Havana, 1855), polític i periodista 
 Alfonso María de Borbón y Pintó (Valladolid, 1909 - Batalla de l'Ebre, 1938), militar espanyol
 Eduard Calvet i Pintó (Barcelona, 1875 - 1917) empresari i polític
 David Pintó i Codinasaltas (Manresa, 1977) director, traductor i adaptador